Като́н — ветвь древнеримского рода 

 Публий Валерий Катон — римский поэт-грамматик.

Персоналии 
 Дионисий Катон (, III или IV в. н. э.) — римский писатель-моралист, предполагаемый автор популярного в Средние века сборника афоризмов Disticha Catonis (Дистихи Катона).
 Катон, Ричард (1842—1926) — английский физиолог и хирург, член Лондонского королевского общества.
 Катон-Томпсон, Гертруда (1888—1985) — английский археолог.

Казахстан 
 Катон — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Катон — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Катон — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Катон — село в Амангельдинском районе Кустанайской области.
 Катон-Карагай — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.